Ch’ŏrwŏn (kor. 철원군, MCR Ch'ŏrwŏn-gun, MOE Cheorwon-gun) – powiat w Korei Północnej, w prowincji Kangwŏn.
 Cheorwon (kor. 철원군, MOE Cheorwon-gun, MCR Ch'ŏrwŏn-gun) – powiat w Korei Południowej, w prowincji Gangwon.